Група F на квалификациите за световното първенство по футбол 2014 в зона УЕФА е квалификационна група на УЕФА за Световно първенство по футбол 2014

Победителя се класира директно за финалите на Световното първенство. Във всички 9 квалификационни групи, осемте най-добри втори отбори, се класират за плейофите, където след жребии ще се определят четири двойки отбори на разменено гостуване.

Класиране

Мачове 
Мачовете от група F бяха определени между участниците на среща в Люксембург, Люксембург на 25 ноември 2011.

 Бележки
 Бележка 1: Мачът между Северна Ирландия и Русия, който трябваше да се играе на 22 март 2013, 19:45 местно време бе отложен за следващия ден в 15:00 местно време, заради силен снеговалеж. Отново е отложен след инспекция на терена на 23 март 2013 сутринта. Мачът е преместен за 14 август 2013.

 Бележка 2: Мачът между Русия и Люксембург, който трябваше да се играе в 18:30 местно време, но бе отложен с 1 час, заради силен дъжд.

Източници 

УЕФА Група F